Bucknell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bucknell, Shropshire, ort, England,
 Bucknell, Oxfordshire, ort, England,